Скульптура Наполеона в облике Марса-миротворца (также Наполеон как Марс-миротворец) — памятник Наполеону I, на котором он представлен обнажённым в образе Марса-миротворца.

История 
По личному и настойчивому требованию Наполеона итальянский скульптор Антонио Канова отправился в 1802 году в Париж, чтобы создать бюст императора. Вернувшись в 1803 году в Рим, он начал работу над его мраморной скульптурой в полный рост, завершив работу в 1806 году. Идеализированное телосложение обнажённого Наполеона было основано на фигуре Октавиана Августа и предназначалось для внутреннего обихода — при входе в прихожую, а не как скульптура для всеобщего обозрения. Впрочем, отдельные историки считают, что эта работа предназначалась для размещения на площади  в Милане — согласно плану, разработанного архитектором Луиджи Каноникой. Французский посол в Риме —  и директор французских музеев — Доминик Виван-Денон периодически наблюдали за работой Антонио Кановы в процессе создания скульптуры. Како в 1803 году писал, что она «должна стать самой совершенной работой этого века». В конце 1810 года скульптуру направили во Францию, и она прибыла в Париж 1 января 1811 года. Однако, когда Наполеон увидел в апреле 1811 года своё скульптурное изображение, он отказался принять работу, назвав её «слишком атлетичной» и запретив её показ публике.

К 1814 году скульптура находилась в Лувре в зале выдающихся людей (Salle des Hommes Illustrés), закрытая ширмой. Вероятно, что здесь её впервые увидел герцог Веллингтон уже после битвы при Ватерлоо. В этот период Антонио Канова считался одним из лучшим живущих скульпторов, и его работы были особенно востребованы английскими меценатами. Англичане договорились со скульптором, и он продал в 1816 году своё произведение британскому правительству за  (в то время около 3000 фунтов стерлингов). Скульптуру разместили возле внутренней лестницы Эпсли-хаусе в 1817 году, специально усилив пол под ней. В настоящее время скульптура расположена на этом же месте.

Несмотря на плохой приём статуи у Наполеона, Антонио Канова выполнил в гипсе пять её копий, предназначенных для нескольких Итальянских академий искусств. Наиболее хорошо сохранившаяся из них после реставрации во Флоренции находится в Пинакотеке Брера. Статуя некоторое время была выставлена в галерее Galleria Reale в Брере (с 1809 по 1814 год), потом до 2008 года находилась в хранилище Академии. Скульптура была восстановлена и открыта в Пинакотеке Брера в 2009 году к 200-летию галереи.

В 1811 году бронзовая копия статуи Наполеона была отлита в Риме Франческо Ригетти и его сыном Луиджи, на неё пошли пушки из замка Святого Ангела в Риме. С 1859 года скульптура стояла во дворе Дворца Брера, где находится Академия Брера и Пинакотека Брера. 25 октября 1978 года с неё была похищена позолоченная фигурка богини Ники (в правой руке), которая была заменена точной копией в 1980-х годах.

См. также 
 Образ Наполеона в культуре

Примечания 

Памятники Великобритании
Памятники Италии
Скульптуры Антонио Кановы